Jacke steht für:
 Jacke, Kleidungsstück

Jacke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Jacke (* 1966), deutscher Filmwissenschaftler
 Anneliese Jacke (1908–1993), deutsche Leichtathletin
 Felix Jacke (1897–1954), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Zeche Jacke
 Jake